Sakurada Jisuke ist der Name folgender Personen:

*Sakurada Jisuke I. (1734–1806), japanischer Kabuki-Autor
Sakurada Jisuke II. (1768–1829), japanischer Kabuki-Autor
Sakurada Jisuke III. (1802–1877), japanischer Kabuki-Autor